Мото Гран-при Великобритании было 9-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2005 года. Эта гонка прошла с 22 по 24 июля 2005 года на автодроме Донингтон Парка.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Великобритания